Amerikai Egyesült Államok
National City (Illinois)
National City (Kalifornia)
National City (Michigan)